Manuel González Flores (1833-1893), militare e politico messicano, presidente del Messico dal 1880 al 1884
 Manuel González de Cosío (1836-1913), militare e politico messicano
 Manuel González Prada (1848-1918), scrittore e politico peruviano
 Manuel González García (1877-1940), vescovo spagnolo
 Manuel González Etura (n.1934), calciatore spagnolo
 Manuel González Simón (n. 2002), pilota motociclistico spagnolo, campione del mondo Supersport 300 nel 2019